Fine del mondo – possibile evento (o serie di eventi) con conseguenze catastrofiche a livello mondiale
Fine del mondo (World's End) – romanzo di Upton Sinclair del 1940

Pagine correlate 
La fine del mondo